Jarzysław ist der Name von zwei Orten in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Jarzysław (Kamień Pomorski), deutsch Julianenhof, Ort in der Gmina Kamień Pomorski
 Jarzysław (Płoty), deutsch Stadthof, Ort in der Gmina Płoty